11/2 kan syfta på:

 11 februari
 2 november (amerikanskt datumformat)